Minority — песня американской панк-рок группы Green Day. Она была выпущена как сингл их шестого студийного альбома Warning:. Песня осталась на позиции № 1 в течение пяти недель подряд на Billboard Modern Rock

Музыкальное видео 
Клип был выпущен в сентябре 2000 года Эваном Бернардом. Он был снят в центре города Сан-Диего.

Список композиций 
«Minority» (Radio version)

«Brat» (Live from Tokyo) — 1:42

«86» (Live from Prague) — 2:59

7"

Диск А

«Minority»

«Brat» (Live from Tokyo) — 1:42

Диск Б

1."Jackass"
«86» (Live from Prague) — 2:59

Промо песни

1."Minority" (Radio Edit)

«Minority» (Album Version) — 2:49

Состав 
 Билли Джо Армстронг — вокал, гитара, губная гармоника
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Тре Кул — барабаны

Другие версии 
 Другая версия в концертном альбома Bullet in a Bible

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Green Day
Синглы Reprise Records
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 2000 года
Песни 2000 года
Синглы Green Day
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart